То́поль пирамида́льный ( var. , или  f. ) — двудомное дерево, введённая в культуру разновидность тополя чёрного ().

Тополь итальянский, тополь колоновидный, тополь ломбардский, раина.

Ботаническое описание 
Ствол прямой, до 40 м высотой. Крона пирамидальная или узко пирамидальная, ветви направлены вверх или косо вверх.

Листья ромбовидной или широкотреугольной формы.

Цветки объединены в серёжки.

От близкородственного тополя чёрного отличается меньшим размером листьев.

Распространение 
Тополь разводится в южных регионах России, встречается также и в Средней полосе (широко распространен примерно до 54° северной широты, но также встречается в Москве, Брянске, Казани, Нижнем Новгороде и Приморье, куда его завезли переселенцы из Черниговской и Полтавской губерний Российской империи в 19 веке), в Италии, на Кавказе, на Украине и в Средней Азии. Широко распространён на Закавказье, особенно в северных районах Азербайджана, Грузии.

На широтах севернее 56°20ʹ зачастую имеет угнетённый вид: деревца малорослые, ствол — тонкий, листовой покров — негустой. В промежутке 54° — 56°10ʹ бонитет зависит от почвенных условий (в силу того, что на этих широтах ещё встречаются выщелоченные и оподзоленные чернозёмы, приуроченные к островам луговых степей).

В Екатеринбурге имеется особая разновидность тополя пирамидального — тополь Свердловский серебристый пирамидальный селекции Н.А. Коновалова.

Экология 
Пирамидальный тополь произрастает в поймах рек, вдоль каналов, в парках и садах.

Размножается семенами, черенками, корневыми отростками и пневой порослью. Семена быстро теряют всхожесть, поэтому их надо сажать сразу после сбора. Двудомное растение.

Значение и применение 
В листьях содержится значительное количество алкалоидов. Содержание аскорбиновой кислоты в свежих листьях: в июне 197—286,  в октябре 320 мг %. Охотно поедается крупно рогатым скотом и другими домашними животными. Почки употребляются в парфюмерной промышленности и как лекарственное средство.

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Populus nigra var. italica — The Plant List

Ивовые
Декоративные деревья